Diplôme d'études spécialisées complémentaire
Droits économiques, sociaux et culturels
 Déscription Émotion Solution Coséquence méthode utilisée en résolution de conflit

Voir aussi 
Diplôme d'études spécialisées